Hulst est l'appellation du houx en néerlandais.

Toponyme

Hulst, ancienne commune de la Belgique, aujourd'hui intégrée à Tessenderlo.

Hulst, commune des Pays-Bas, dans la province de la Zélande ;
 Hulst, un des six hameaux de la commune de Zesgehuchten, aujourd'hui rattaché à Geldrop-Mierlo ;
 Hulst, arbre (Ilex aquifolium L., 1753) est une espèce d'arbustes, ou de petits arbres, à feuillage persistant de la famille des Aquifoliacées, couramment cultivés pour leur aspect ornemental, notamment grâce à leurs fruits rouge vif. C'est l'une des très nombreuses espèces du genre Ilex, et la seule qui pousse spontanément en Europe.

Voir aussi 
 Hulste, section de commune de la ville belge de Harelbeke.

Patronyme
Les patronymes contenant Hulst réfèrent à une provenance : Hulst. Les préfixes van ou van der, van de, vander indiquent la provenance (originaire de), ainsi que la particule d.

 Abraham van der Hulst (1619-1666) Amiral ;
 Armand d'Hulst (1926-†), résistant et général de division français ;
 Jan Baptist van der Hulst, (Louvain 1790-Bruxelles 1862) peintre belge ;
 George Duryea Hulst (1846-1900), homme d'Église et entomologiste américain ;
 Maurice d'Hulst (1841-1896), prélat catholique, à l'origine de :
 Lycée Paul Claudel-d'Hulst, un lycée privé catholique du  ;
 Hendrik Christoffel van de Hulst (1918-200), astronome néerlandais ;
 Hendrick van Hulst (1685-1754) peintre du  ;
 Elly van Hulst (née en 1959) athlète néerlandaise ;
 Rob van Hulst, acteur américain.

Personnalités historiques
 Jacques de Haynin du Cornet, chevalier, Général de Bataille et du Conseil de guerre de S.M. Catholique, Colonel d’un régiment d’Infanterie, Gouverneur de Dampvilliers, puis Gouverneur de Landrecies, fut enfin Gouverneur de Hulst'.

Divers 
 GECT Linieland van Waas en Hulst, groupement européen de coopération territoriale situé en Belgique.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme